
Termin -{R15}- ima više značenja.

 R-oznake, R15: U kontaktu sa vodom oslobađa veoma zapaljive gasove
 Renault 15, familija automobila